Il singolare del torneo di tennis Tasmania Challenger 1991, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Sandon Stolle che ha battuto in finale Fernon Wibier 7-5, 6-4.

Teste di serie 

 Simon Youl (semifinali)
 Jamie Morgan (quarti di finale)
 Sandon Stolle (Campione)
 Carl Limberger (primo turno)

 Felix Barrientos (quarti di finale)
 Lars-Anders Wahlgren (primo turno)
 Chris Wilkinson (quarti di finale)
 Bertrand Madsen (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Tasmania Challenger 1991